Kolacja
 Kolacja (film 1998)
 Kolacja (film 2017)